Het FIA Formule 3-kampioenschap 2021 was het derde seizoen van het FIA Formule 3-kampioenschap-kampioenschap, een autosportkampioenschap dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Het is een kampioenschap dat dient als het derde niveau van formuleracing in de FIA Global Pathway, een groeimodel om meer coureurs door te laten stromen naar hogere klassen. De klasse wordt verreden ter ondersteuning van de Formule 1 en de Formule 2 in 2021. Omdat het kampioenschap een eenheidsklasse is, zullen alle teams en coureurs die deelnemen aan het kampioenschap met dezelfde auto rijden, de Dallara F3 2019.

Regerend kampioen Oscar Piastri mocht, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet verdedigen.

In de eerste race van het laatste raceweekend op het Sochi Autodrom werd Dennis Hauger gekroond tot kampioen. Trident, waar Jack Doohan, Clément Novalak en David Schumacher voor uitkwamen, werd kampioen bij de teams.

Veranderingen

Weekendopzet
De opzet van het raceweekend werd veranderd. Waar tot 2020 een hoofdrace op zaterdag en een sprintrace op zondag werden verreden, werden in 2021 twee sprintraces op zaterdag en een hoofdrace op zondag gehouden. Voor de hoofdrace en de eerste sprintrace werd er gekwalificeerd; voor de eerste sprintrace werd de top 12 van de kwalificatie omgedraaid, terwijl voor de hoofdrace de kwalificatieresultaten werden gebruikt. De grid voor de tweede sprintrace werd samengesteld door de top 12 van de eerste sprintrace om te draaien.

Teams en coureurs

 Zdeněk Chovanec is een Tsjechisch-Venezolaanse coureur die rijdt met een Portugese racelicentie.

Veranderingen bij de coureurs
 Van team veranderd
 Olli Caldwell: Trident → Prema Racing
 Pierre-Louis Chovet: Hitech Grand Prix → Jenzer Motorsport
 Jack Doohan: HWA Racelab → Trident
 Enzo Fittipaldi: HWA Racelab → Charouz Racing System
 Dennis Hauger: Hitech Grand Prix → Prema Racing
 Matteo Nannini: Jenzer Motorsport → HWA Racelab
 Clément Novalak: Carlin Buzz Racing → Trident
 Logan Sargeant: Prema Racing → Charouz Racing System
 David Schumacher: Charouz Racing System/Carlin Buzz Racing → Trident
 Roman Staněk: Charouz Racing System → Hitech Grand Prix
 Frederik Vesti: Prema Racing → ART Grand Prix

 Nieuw in de Formule 3
 Ido Cohen: Euroformula Open (Carlin Motorsport) → Carlin
 Caio Collet: Eurocup Formule Renault 2.0 (R-ace GP) → MP Motorsport
 Lorenzo Colombo: Eurocup Formule Renault 2.0 (Bhaitech Racing) → Campos Racing
 Amaury Cordeel: Eurocup Formule Renault 2.0 (FA Racing) → Campos Racing
 Juan Manuel Correa: blessure → ART Grand Prix
 Jak Crawford: ADAC Formule 4-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → Hitech Grand Prix
 Jonny Edgar: ADAC Formule 4-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → Carlin
 Kaylen Frederick: Britse Formule 3-kampioenschap (Carlin) → Carlin
 Reshad de Gerus: Eurocup Formule Renault 2.0 (Arden Motorsport) → Charouz Racing System
 Tijmen van der Helm: Eurocup Formule Renault 2.0 (FA Racing) → MP Motorsport
 Ayumu Iwasa: Frans Formule 4-kampioenschap (Auto Sport Academy) → Hitech Grand Prix
 Arthur Leclerc: Formula Regional European Championship (Prema Powerteam) → Prema Racing
 Victor Martins: Eurocup Formule Renault 2.0 (ART Grand Prix) → MP Motorsport
 Oliver Rasmussen: Formula Regional European Championship (Prema Powerteam) → HWA Racelab
 László Tóth: Eurocup Formule Renault 2.0 (Bhaitech Racing) → Campos Racing
 Filip Ugran: Italiaans Formule 4-kampioenschap (Jenzer Motorsport) → Jenzer Motorsport
 Rafael Villagómez: Brits Formule 4-kampioenschap (Fortec Motorsport) → HWA Racelab

 Uit de Formule 3
 Enaam Ahmed: Carlin Buzz Racing → Indy Pro 2000 Championship (RP Motorsport USA)
 Ben Barnicoat: Carlin Buzz Racing → Asian Le Mans Series (Inception Racing with Optimum Motorsport)
 David Beckmann: Trident → Formule 2 (Charouz Racing System)
 Cameron Das: Carlin Buzz Racing → Euroformula Open (Team Motopark)
 Alessio Deledda: Campos Racing → Formule 2 (HWA Racelab)
 Andreas Estner: Campos Racing → Euroformula Open (Van Amersfoort Racing)
 Max Fewtrell: Hitech Grand Prix → kampioenschap verlaten
 Sophia Flörsch: Campos Racing → DTM (Abt Sportsline)
 Jake Hughes: HWA Racelab → Formule E (testcoureur Venturi)/Formule 2 (HWA Racelab)
 Liam Lawson: Hitech Grand Prix → Formule 2 (Hitech Grand Prix)
 Alex Peroni: Campos Racing → Indy Lights (Carlin)
 Oscar Piastri: Prema Racing → Formule 2 (Prema Racing)
 Théo Pourchaire: ART Grand Prix → Formule 2 (ART Grand Prix)
 Richard Verschoor: MP Motorsport → Formule 2 (MP Motorsport)
 Bent Viscaal: MP Motorsport → Formule 2 (Trident)
 Lirim Zendeli: Trident → Formule 2 (MP Motorsport)

 Tijdens het seizoen
 Voorafgaand aan het tweede raceweekend op het Circuit Paul Ricard werd Pierre-Louis Chovet bij Jenzer Motorsport vervangen door Johnathan Hoggard vanwege sponsorproblemen. In hetzelfde raceweekend testte Campos Racing-coureur László Tóth positief op corona, waardoor hij moest worden vervangen door Chovet. In het daaropvolgende raceweekend op de Red Bull Ring keerde Tóth weer terug.
 Tijdens het vierde raceweekend op de Hungaroring werd Kaylen Frederick bij Carlin vervangen door Jake Hughes vanwege een blessure. Hij zou tijdens het daaropvolgende weekend op het Circuit Spa-Francorchamps terugkeren, maar voor het evenement testte hij positief op corona. Hierdoor was het te laat voor Carlin om een vervanger op te roepen. In het zesde raceweekend op het Circuit Zandvoort keerde Frederick terug bij het team.
 Voorafgaand aan het vijfde raceweekend op het Circuit Spa-Francorchamps wisselde Charouz Racing System twee coureurs. Enzo Fittipaldi werd vervangen door Hunter Yeany, terwijl Reshad de Gerus plaats moest maken voor Zdeněk Chovanec. Yeany werd tijdens het laatste weekend op het Sochi Autodrom vervangen door Ayrton Simmons, omdat hij andere verplichtingen had.

Races
Op 10 november 2020 werd een voorlopige FIA Formule 3-kalender van 2021 bekend gemaakt.

Veranderingen op de kalender
De FIA Formule 3 wordt niet meer tijdens dezelfde weekenden als de Formule 2 gehouden om kosten te besparen. Als gevolg kent de kalender een aantal grote wijzigingen.
 De races op Silverstone, het Autodromo Nazionale Monza en het Circuit Mugello kwamen te vervallen. Ook wordt er nog slechts een raceweekend gehouden op de Red Bull Ring.
 De races op het Circuit Paul Ricard keerden na een jaar afwezigheid terug op de kalender. Later werd de datum gewijzigd van 26-27 juni naar 19-20 juni nadat de Formule 1-kalender dezelfde wijziging doorvoerde.
 De races op het Circuit Zandvoort zijn nieuw op de kalender.
 Begin september werd de ronde op het Circuit of the Americas, die stond gepland voor 23 en 24 oktober, vervangen door een ronde op het Sochi Autodrom vanwege logistieke problemen.

Kampioenschap

Puntensysteem 
 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
 SR staat voor snelste ronde. Het punt voor de snelste ronde wordt enkel uitgereikt wanneer deze coureur in de top 10 finisht.
† Coureur uitgevallen, maar wel geklasseerd omdat er meer dan 75% van de raceafstand werd afgelegd.
 Sprintraces

 Hoofdrace

Coureurs

Teams

Externe links
 Officiële website van het FIA Formule 3-kampioenschap

Formule 3
Autosport in 2021